Thomayer steht für:
 Josef Thomayer (1853–1927), tschechischer Arzt
 (52604) Thomayer, Asteroid des Hauptgürtels
 Thomayer-Universitätsklinik (tschechisch Fakultní Thomayerova nemocnice), Prager Klinik, siehe Karls-Universität